Amerikai Egyesült Államok
Madera (Kalifornia)
Madera (Pennsylvania)
 Lengyelország
Madera (Kujávia-pomerániai vajdaság)
Madera (Łódźi vajdaság)
Madera (Pomerániai vajdaság)